Die russische Dynamische-Pyramide-Meisterschaft ist ein Billardturnier zur Ermittlung der nationalen Meister Russlands in der Disziplin Dynamische Pyramide, das zumeist jährlich ausgetragen wird.

Rekordsiegerin ist die viermalige Meisterin Diana Mironowa. Bei den Herren waren Oleg Jerkulew und Wladislaw Osminin mit jeweils zwei Titeln am erfolgreichsten.

Herrenturnier

Die Turniere im Überblick

Rangliste

Damenturnier

Die Turniere im Überblick

Rangliste

Einzelnachweise 

Dynamische Pyramide
Russland, Dynamische Pyramide